Immacolata Amodeo – docente e critica letteraria italiana naturalizzata tedesca
 Fabio Amodeo – giornalista, scrittore e storico italiano
 Federico Amodeo – matematico e insegnante italiano
 Natale Amodeo – politico italiano